Отборочный турнир XXVIII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходил с 12 мая 2012 года по 9 июня 2013 года.

В отборочном турнире приняли участие 29 команд, соревнование состояло из трёх раундов. В зависимости от результатов предыдущего чемпионата Европы 10 сборных начали турнир с первого раунда и 19 — со второго.

На первом раунде 5 пар команд провели друг с другом по одной домашней и выездной игре. Если команды обменивались победами, то во второй встрече предусматривалось проведение дополнительной партии — золотого сета до 15 очков. На втором раунде участники турнира разделились на 6 групп, где сыграли по туровой системе в два круга. Победители групповых турниров вышли в финальный раунд чемпионата, а занявшие 2-е места — в третий раунд, где образовали 3 пары и сыграли по той же системе, как и в первом раунде.

По итогам квалификации определились участники финального турнира Евро-2013. Ими стали победители второго раунда квалификации , , , , ,  и победители третьего раунда ,  и . Также в финальной стадии чемпионата Европы сыграют не участвовавшие в квалификации ,  (организаторы турнира), , , ,  и  (получившие путёвки по итогам чемпионата Европы-2011).

Первый раунд

Второй раунд

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Группа E

Группа F

Третий раунд 

 1 Золотой сет — 12:15.
 2 Золотой сет — 15:10.

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола

Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин 2013